Булавко — фамилия. Известные носители:
 Булавко, Виктор Константинович (1931—2015) — советский вирусолог, военный медик, лауреат Государственной премии СССР.
 Булавко, Александр Анатольевич (род. 1974) — белорусский футболист.

Примечания